Urtica steht für:

 Urtica, lateinischer Gattungsname für Brennnesseln
 Urtica, in der Medizin eine Quaddel
 Urtica, Pseudonym des tschechischen Organisten, Kantors, Komponisten und Musikpädagogen Václav Jan Kopřiva (1708–1789)